Ленинаканское землетрясение:
 Ленинаканское землетрясение (1926) — крупное землетрясение, произошедшее 22 октября 1926 года в окрестностях города Ленинакан Армянской ССР.
 Ленинаканское землетрясение (1988) (Спитакское землетрясение) — катастрофическое землетрясение, произошедшее 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР.